Ordet virkning har flere betydninger:
 Virkning – At noget kan få noget andet til at ændre sig.
 Virkning (fysik) - En størrelse forbundet med enhver fysisk proces - se også mindstevirkningsprincippet.